Ба́рним (нем. Barnim) — мужское имя
 Носители имени  
 Герцоги Померании 
Имена десяти герцогов Померании с XIII по XVII столетие
 Барним I
 Барним II
 Барним III
 Барним IV
 Барним V
 Барним VI
 Барним VII
 Барним VIII
 Барним IX
 Барним X
 Другие носители имени 

 Барним Грюнеберг (:de:Barnim Grüneberg, 1828—1907) — немецкий орга́нный мастер

 Литература